Anne Maria Kyllönen (ur. 30 listopada 1987 w Kajaani) – fińska biegaczka narciarska, medalistka olimpijska, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Anne Kyllönen pojawiła się 7 listopada 2004 roku podczas zawodów FIS Race w fińskiej miejscowości Muonio, gdzie w biegu na 5 km techniką dowolną zajęła 58. miejsce. W 2005 roku zdobyła brązowy medal w biegu na 5 km techniką klasyczną podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Monthey. Dwa lata później wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, gdzie wraz z koleżankami z reprezentacji zdobyła brązowy medal w sztafecie. Indywidualnie najlepiej zaprezentowała się w sprincie stylem klasycznym, który ukończyła na czternastej pozycji. Trzykrotnie startowała na mistrzostwach świata U-23, najlepsze wyniki uzyskując podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie była między innymi czwarte miejsce w biegu na 10 km klasykiem i siódme w sprincie stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutowała 1 grudnia 2007 roku w Ruce, zajmując 34. miejsce w sprincie klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 11 marca 2010 roku w Drammen, gdzie w tej samej konkurencji była trzynasta. Były to jej jedyne punkty w sezonie 2009/2010, który zakończyła ostatecznie na 90. miejscu. Pierwszy raz na podium zawodów PŚ stanęła 13 grudnia 2012 roku w Canmore, gdzie była druga w biegu na 10 km klasykiem. W sezonie 2012/2013 jeszcze dwukrotnie plasowała się w pierwszej trójce: 16 grudnia 2012 roku w Canmore była trzecia w biegu łączonym na 15 km, a 16 lutego 2013 roku w Davos była trzecia w sprincie stylem klasycznym. Finka zajęła także dziewiąte miejsce w siódmej edycji Tour de Ski i ósme w Finale Pucharu Świata, co pozwoliło jej zająć siódme miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. W sezonie 2013/2014 Finka osiągnęła swoje czwarte podium w zawodach Pucharu Świata notując drugie miejsce 21 grudnia 2013 roku w sprincie techniką klasyczną we włoskim Asiago, a cały cykl pucharowy zakończyła na 11 miejscu. Kyllönen w tymże sezonie zajęła także szóste miejsce w ósmej edycji Tour de Ski. W 2011 roku wystartowała w sprincie stylem dowolnym podczas mistrzostw świata w Oslo, kończąc rywalizację na 33. pozycji. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Val di Fiemme zajęła między innymi piąte miejsce w sztafecie i ósme na dystansie 30 km stylem klasycznym. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku wraz z Aino-Kaisą Saarinen, Kerttu Niskanen i Kristą Lähteenmäki zdobyła srebrny medal w biegu sztafetowym. Najlepszym rezultatem na rozgrywanych w następnym roku mistrzostwach świata w Falun było 10. miejsce w sprincie drużynowym stylem dowolnym, w którym partnerowała jej Riikka Sarasoja.

W sezonie 2015/2016 Pucharu Świata Finka wywalczyła jedno podium. Było to trzecie miejsce w Oslo 7 lutego 2016 roku na dystansie 30 km stylem klasycznym. Tour de Ski 2016 ukończyła na siódmym miejscu, a Ski Tour Kanada 2016 na ósmym. W generalnej klasyfikacji Pucharu Świata Kyllönen zajęła 10 lokatę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni w Kajaani
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1987